Marxen ist der Name folgender Orte:

 Marxen, Gemeinde im Landkreis Harburg
 Marxen am Berge, Ortsteil der Gemeinde Oldendorf (Luhe), Landkreis Lüneburg, Niedersachsen

Marxen ist der Familienname folgender Personen:
 Bentivolius Heinrich Marxen (1911–1995), deutscher Ordensgeistlicher und Widerstandskämpfer
 Erik Marxen (* 1990), dänischer Fußballspieler
 Herbert Marxen (1900–1954), deutscher Zeichner, Karikaturist und Maler
 Josef Marxen (1906–1946), deutscher katholischer Priester und Märtyrer in Albanien
 Klaus Marxen (* 1945), deutscher Jurist
 Willi Marxen, deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Marxsen